Hesperis steht für:
 Hesperis (Hore), eine der Horen
 Nachtviolen, eine Gattung in der Familie der Kreuzblütengewächse
 anderer Name für die antike Hafenstadt Berenike in der Kyrenaika, das heutige libysche Bengasi
 die Hesperis (Epos), ein panegyrisches neulateinisches Epos des Basinio Basini für Sigismondo Malatesta